Klösterlein steht für:
Klösterlein Zelle, ehemaliges Augustiner-Chorherren-Kloster in Sachsen
 Rittergut Klösterlein in Sachsen